Andrzej Majewski (1914–1997) – tenisista, mistrz Polski juniorów, prezes Polskiego Związku Tenisowego
 Andrzej Majewski (1931–2017) – pułkownik dyplomowany pilot szturmowy WP, Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie
 Andrzej Kreütz Majewski (1936–2011) – polski scenograf, malarz i pedagog
 Andrzej Majewski (ur. 1966) – aforysta polski, pisarz, publicysta, felietonista, artysta fotografik, scenarzysta i reżyser
 Andrzej Majewski (ur. 1957) – polski pedagog, od 1981 na emigracji w Niemczech
 Andrzej Majewski (ur. 1961) – duchowny katolicki, redaktor naczelny Programów Katolickich w TVP

Przypisy